Portishead (Somerset), stadje in het Engelse graafschap Somerset.
 Portishead (band), naar dit stadje vernoemde triphopband.
 Portishead (album), tweede album van deze band.